Бельтинг может означать:

 Бельтинг — тяжёлая, очень плотная и прочная техническая ткань, изготовляемая в виде приводных ремней.
 Бельтинг, Ханс (1935—2023) — немецкий историк искусства и культуры, критик, теоретик коммуникаций.